Beautiful Days (días hermosos o días preciosos en inglés) se puede referir a:

 "Beautiful Days" una canción de 2003 por Venus, para el álbum Vertigone.
 Beautiful Days (canción) una canción del grupo boy-band japonés Arashi.
 Beautiful Days (festival) un festival musical en Devon, Inglaterra.
 Beautiful Days (álbum), un álbum de 2006 de Kyla.
 Beautiful Days (drama), Drama coreano perteneciente a la trilogía Heaven Series del director Lee Jang Soo.